John Hormans ist der Name folgender Personen:

* John Homans (Mediziner, 1836) (1836–1903), US-amerikanischer Chirurg 
 John Homans (Mediziner, 1877) (1877–1954), US-amerikanischer Chirurg